La Voivre – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Górna Saona
 La Voivre – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Wogezy